Натуральне число 457
 457 рік до нашої ери
 457 рік нашої ери